Бергрот () — финская фамилия. Известные носители:

 Бергрот, Зайда (род. 1977) — финский режиссёр и сценарист.
 Бергрот, Керсти (1886—1975) — финская писательница, драматург, сценарист, лингвист.
 Бергрот, Рольф (1909—1995) — финский музыкант.
 Бергрот, Том (род. 1951) — финский музеолог, писатель.
 Бергрот, Эдвин Иванович (1836—1917) — финско-русский инженер, предприниматель, горный советник.
 Бергрот, Эрнст Эвальд (1857—1925) — финский врач, энтомолог.
 Бергрот, Хьюго (1866—1937) — финский филолог.